Феделешою () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.
 Феделешою () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Деєшть.